Tennkogel kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Tennkogel (berg), Salzburg, Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau, 
 Tennkogel (bergstopp), Salzburg, Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau, 

Robotskapade Österrikeförgreningar